Aletes puede hacer referencia a:
 Aletes, un rey de Corinto, según la mitología griega.
 Aletes, hijo de Egisto, un personaje de la mitología griega.
 Aletes, un género de plantas herbáceas de la familia de la apiáceas.
 Aletes, un individuo divinizado durante la dominación púnica de Cartagena (España).